Emiliano hace referencia a varios artículos:

Personas
Emiliano, emperador de los romanos;
Escipión Emiliano, militar y político romano del siglo II a.C.;
Emiliano de la Cogolla, santo visigodo;
Emiliano Rodríguez, baloncestista español;
Emiliano Aguirre Enríquez, paleontólogo español;
Emiliano Figueroa, abogado y presidente de la República de Chile;
Emiliano Iglesias, político español del Partido Republicano Radical;
Emiliano Zapata, protagonista principal en la Revolución mexicana;
Emiliano Zuleta Baquero, cantante colombiano de música vallenata, popularmente conocido como "El Viejo Mile";

Lugares
Emiliano Zapata (desambiguación)
San Emiliano (León), municipio en la provincia de León, España;

Además
Idioma emiliano, correctamente llamado emiliano-romañol, lengua del grupo galoitálico de las lenguas romances.

Nombres masculinos